Sportingbet.com Premier League Snooker 2001 проходила с 5 января по 12 мая 2001.   Состав участников: Стив Дэвис OBE, Марко Фу, Стивен Хендри MBE, Джон Хиггинс, Ронни О'Салливан, Джимми Уайт MBE, Марк Уильямс.

Круговой турнир 

6 января — Brangwyn Hall, Суонси, Уэльс

 Марко Фу 5:3 Марк Уильямс
 Ронни О'Салливан 7:1 Стив Дэвис
 Стивен Хендри 4:4 Джимми Уайт

7 января — Brangwyn Hall, Суонси, Уэльс

 Марко Фу 6:2 Джимми Уайт
 Стивен Хендри 6:2 Стив Дэвис
 Марк Уильямс 4:4 Джон Хиггинс

2 февраля - Woodford Leisure Centre, Кингстон-апон-Халл, Йоркшир

 Марко Фу 5:3 Стив Дэвис
 Ронни О'Салливан 6:2 Стивен Хендри

3 февраля - Woodford Leisure Centre, Кингстон-апон-Халл, Йоркшир

 Марко Фу 5:3 Ронни О'Салливан
 Марк Уильямс 6:2 Стив Дэвис
 Джон Хиггинс 5:3 Джимми Уайт

17 февраля - Kingsway Leisure Centre, Уиднис, Чешир

 Стив Дэвис 5:3 Джимми Уайт
 Джон Хиггинс 6:2 Марко Фу
 Марк Уильямс 4:4 Ронни О'Салливан

18 февраля - Kingsway Leisure Centre, Уиднис, Чешир

 Стивен Хендри 6:2 Марк Уильямс
 Джон Хиггинс 4:4 Ронни О'Салливан

24 марта - Rothwell Sports Centre, Лидс, Уэст-Йоркшир

 Ронни О'Салливан 6:2 Джимми Уайт
 Стивен Хендри 5:3 Джон Хиггинс

25 марта - Rothwell Sports Centre, Лидс, Уэст-Йоркшир

 Джон Хиггинс 5:3 Стив Дэвис
 Марко Фу 5:3 Стивен Хендри
 Марк Уильямс 7:1 Джимми Уайт

Турнирная таблица 

Если количество очков одинаково, берётся в расчёт количество выигранных и проигранных фреймов. Первые четверо выходят в плей-офф. Если у двух игроков одинаковые показатели, то позиция определяется по игре между собой. Если игра закончилась со счётом 4:4, выше будет тот, кто первым выиграл четвёртую партию.

Полуфиналы и финал 

12-13 мая - Crow Tree Leisure Centre, Сандерленд

Примечания 

Премьер-лига (снукер)
2001 год в снукере